Мисс Мира 1980 () — 30-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 13 ноября 1980 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 67 девушек. Победила Габриела Брум, представлявшая Германию.

Габриелла Брум отказалась от короны через 18 часов после её победы, а через четырнадцать дней новой Мисс Мира 1980 года стала Кимберли Сантос.

Результаты

Специальные награды

Топ 
Топ-15

 1. Гуам
 2. Пуэрто-Рико
 3. Бермудские острова
 4. Соединенные Штаты
 5. Индия

 6. Новая Зеландия
 7. Израиль
 8. Зимбабве
 9. Швеция
 10. Австрия

 11. Великобритания
 12. Ямайка
 13. Франция
 14. Венесуэла
 15. Германия

Топ-7
 1. Гуам
 2. Соединенные Штаты
 3. Новая Зеландия
 4. Израиль
 5. Великобритания
 6. Франция
 7. Германия

Участницы

Заметки

Вернулись 
 Зимбабве последний раз участвовали в 1965 году, заменив только название Родезия.
 Папуа-Новая Гвинея последний раз участвовали в 1977 году.
 Кюрасао и Венесуэла последний раз участвовали в 1978 году.

Отказались 
 Чили, Сальвадор, Исландия и Таити не участвовали по разным причинам.

Другие заметки

См. также 
 Мисс Вселенная 1980
 Мисс Интернешнл 1980

Ссылки 
 Мисс Мира 1980

Мисс мира
События 13 ноября
Ноябрь 1980 года
1980 год в Лондоне